Александр Седов:
 Седов, Александр Анатольевич (род. 1976) — российский футболист.
 Седов, Александр Осипович (1911—1999) — Герой Социалистического Труда.